Calzones puede referirse a:
Plural de calzón
Nombre vulgar de la planta Digitalis purpurea